Tuscola peut faire référence à :
 Tuscola, une ville de l'État américain de l'Illinois ;
 Tuscola, une ville de l'État américain du Texas.